Localidades
Nossa Senhora do Livramento (Santo Antão), freguesia em Cabo Verde
Nossa Senhora do Livramento (Mato Grosso), município no Brasil
Nossa Senhora do Livramento (Santa Rita), distrito na Paraíba

Outros
Maria (mãe de Jesus), conhecida também como Nossa Senhora do Livramento

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de santos